Det finns flera artiklar om personer med namnet Thomas Müller:
 Thomas Müller, tysk fotbollsspelare
 Thomas Müller (skidåkare)
 Thomas Müller (regissör)
 Thomas Müller (kompositör)